Die Dulux British Open 1987 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1986/87, das vom 15. Februar bis 1. März in Derby stattgefunden hat. Die Assembly Rooms in der mittelenglischen Stadt waren zum dritten Mal Austragungsort und der Farbenhersteller Dulux zum dritten Mal Sponsor des Turniers.

Titelverteidiger Steve Davis schied bereits in Runde 2 aus. Trotzdem kam es zum zweiten Mal zu einem rein englischen Finale: Jimmy White besiegte im Endspiel seinen Landsmann Neal Foulds mit 13:9 und holte sich damit bereits den vierten Titel in dieser Saison.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Das Format blieb bis zum Halbfinale unverändert, für den Turniersieg war aber ein Frame mehr nötig als in den vergangenen beiden Jahren: Das Finale wurde von Best of 23 auf Best of 25 erhöht.

Finale

Quellen 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Derby (Derbyshire)